Fredrik V kan syfta på bland andra:

 Fredrik V av Pfalz, kurfurste av Pfalz från 1610
 Fredrik V av Danmark, dansk och norsk kung från 1746
 Fredrik V av Nürnberg, borggreve av Nürnberg från 1357